Snowball es el nombre que reciben:

Snowball, personaje del libro de George Orwell, Rebelión en la granja.
Bola de nieve, gato de la familia Simpson.
Snowball, personaje de la serie Pinky y Cerebro, es enemigo de Cerebro y desea dominar el mundo.
 También es un anglicismo para denominar a una Bola de nieve (juguete).